Barrô (Águeda), een plaats in de Portugese gemeente Águeda
 Barrô (Resende), een plaats in de Portugese gemeente Resende